Put:
Znanost
 Put (ili trajektorija) materijalne točke ili tijela — fizička apstrakcija; linija kretanja u prostoru.
 Put u topološkom prostoru — matematička apstrakcija; je krivulja, to jest kontinuirani prikaz odsječka  u topološkom prostoru.
 Put u grafu — pojam teorije grafova; slijed vrhova povezanih rubovima.
Ponekad se riječ Put pogrešno koristi umjesto izraza duljina puta.

Povijest
 Put —  u Rusiji XIV—XVI st., gospodarska imanja, obrti i ostali prihodi carskog dvora, kojima upravljaju Putni bojari ("putniki").   

Film
 "Put" — triler, 2009. godine, Rusija. Redatelj — Vladimir Pasičnik.
 "Put" (The Way ) — komična drama, SAD — Španjolska, 2010. god. Redatelj — Emilio Esteves.
 "Put" — američka televizijska serija, objavljena u 2016. na servisu Hulu.

Glazba
 Put (Rijeka), hrvatski glazbeni sastav poznatiji pod imenom Putokazi
 Put (Split), hrvatski glazbeni sastav, supergrupa, nastupala na koncertnim turnejama

Vidi također 
 Tao (道  doslovno "put") — jedna od najvažnijih kategorija kineske filozofije.